

Geografia

Stati Uniti d'America 
 Fork – area non incorporata della Contea di Baltimora, Maryland
 Fork – township della Contea di Mecosta, Michigan

Informatica 
 Fork – in informatica, metodo per creare nuovi processi
 Fork – in ingegneria del software, divisione in due rami distinti dello sviluppo di un progetto software
 Fork – processo in ambito blockchain durante il quale un progetto si separa

Musica 
 Fork – album di Suneohair del 2004